Безыме́нное () — топоним на Украине:

 Безыменное — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Безыменное — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Безыменное — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Безымянное